Пьетро Альди (; 12 июля 1852,  — 18 мая 1888, ) — итальянский  2-й половины XIX века.

Жизнь и творчество 
Родился в семье Олинто Альди и Тересы Леони. С 11 лет посещает католический семинар в Монтефьясконе, готовящий священников. В 1864 году поступает в Академию изящных искусств в Сиене (Accademia delle Belle Arti di Siena), где он с 1870 года - ученик Луиджи Муссини. В 1874 году молодой художник за одно из своих полотен получает учебную стипендию, позволившую ему  жить и учиться в Риме и в Венеции. В Риме в 1878 году Пьетро Альди принесла известность его картина «Буозо да Дуэра» (Buoso da Duara), выставленная на Пьяцца дель Пополо (Народной площади). В 1883 году большим успехом пользовалась у критики и посетителей его выставленное на экспозиции в Капитолийском музее полотно «Последние дни сиенской свободы» (Le ultime ore della libertà senese, ныне в музейном комплексе Санта-Мария делла скала, в Сиене). Следующей большой работой П.Альди были написанные им три фрески в Палаццо Публико в Сиене в 1887 году. Для Всемирной выставки в Париже в 1889 году художник подготовил картину «Нерон взирает на горящий Рим» (Nerone contempla l’incendio di Roma), однако живописец скончался до её открытия от воспаления лёгких в мае 1888 года.

Литература 
 Pietro Bargellini, Alfio Cavoli, Bruno Santi, Lilio Niccolai: Pietro Aldi. Amministrazione provinciale di Grosseto, Roccastrada 1981.
 Piero Torriti: Tutta Siena. Contrada per Contrada. Edizioni Bonechi, Florenz 2004, ISBN 88-7204-456-1.
 Pietro Aldi. в: Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker (AKL). Band 2, Seemann, Leipzig 1986, ISBN 3-363-00115-0, S. 194 f.

Дополнения 

 Das Centro di Documentazione per le Arti Visive  в Grosseto о Пьетро Альди

Галерея

Примечания 

Исторические художники Италии
Умершие от болезни лёгких